HMS Odin je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Odin (N84) 
 HMS Odin (J460) 
 HMS Odin (S10)

Odin